Callao peut se référer à:

Toponymes 

 El Callao, municipalité du Venezuela,
 Callao, la plus grande ville portuaire du Pérou, située dans le district de Callao.
 District de Callao qui se trouve dans la province constitutionnelle de Callao, Pérou.
 Région de Callao qui coïncide avec la province constitutionnelle de Callao, Pérou.
 Province constitutionnelle de Callao qui coïncide avec la région de Callao, Pérou.
 Callao, ville du Missouri, États-Unis.
 Callao, ville de l'Utah, États-Unis.
 Callao, ville de la Virginie, États-Unis.
 Plaza de Callao, station de métro de Madrid, Espagne.
 Avenue Callao (Buenos Aires, Argentine)
 Callao (ligne B du métro de Buenos Aires)
 Callao (ligne D du métro de Buenos Aires)
 Place de Callao, place publique de Madrid en Espagne
 Callao, station du métro de Madrid en Espagne.

Histoire militaire 

 Bataille de Callao, bataille navale entre l'Espagne et le Pérou (et ses alliés) qui eut lieu en 1866.
 Bombardement de Callao, le bombardement de la ville de Callao, au Pérou, à partir de  à  par la marine chilienne au cours de la guerre du Pacifique qui a entraîné la reddition de la ville.

Navires 

 Callao, une canonnière de la marine espagnole qui a combattu dans la guerre hispano-américaine.
 , une canonnière de la marine américaine en service de 1898 à 1923.
 , ex paquebot allemand en usage par la marine américaine du  *au .
 , un navire de la marine américaine capturé par la marine allemande et de nouveau en service pour la marine américaine de 1945 à 1950.